Wolseley kan syfta på:

 Wolseley, South Australia, ort i Australien
Wolseley Motors, en brittisk biltillverkare som verkade mellan 1896 och 1975;
Garnet Wolseley, 1:e viscount Wolseley (1833-1913), en brittisk-irländsk viscount och fältmarskalk.